Kupa galaxií v Peci je kupa galaxií v souhvězdí Pece. Obsahuje 58 galaxií a je součástí Místní nadkupy galaxií, stejně jako Místní skupina galaxií (obsahující Mléčnou dráhu). Leží blízko kupě galaxií v Eridanu. Dominantním členem kupy je masivní eliptická galaxie NGC 1399.

Členové skupiny

Reference

Externí odkazy 
 

 
Kupy galaxií
Souhvězdí Pece